Kilmington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Kilmington, Devon, ort i England, 
 Kilmington, Wiltshire, ort i England,